Bath Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bath Historic District (Maine), im Bundesstaat Maine, NRHP-Nr. 73000261
 Bath Historic District (North Carolina), im Bundesstaat North Carolina, NRHP-Nr. 70000437